Juan Rodríguez Lozano (Alange, 1893 - Puente Castro, 1936), militar espanyol 
 Juan Rodríguez Fernández (La Corunya), artista de varietats espanyol 
 Juan Rodríguez Mafra (Palos de la Frontera, 1470 - 1521), navegant i explorador espanyol
 Juan Antonio Rodríguez Villamuela (Málaga, 1982) futbolista andalús 
 Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Mèrida, 1948), president de la comunitat autònoma d'Extremadura
 Juan Carlos Rodríguez Moreno (1965, Puente Castro), futbolista lleonès 
 Juan Feliu Rodríguez de la Encina (Benissa, 1833 - València, 1908), polític valencià 
 Juan José Rodríguez Aguado (Palència, 1973), futbolista castellà 
 Juan Manuel Rodríguez Vega (1944), futbolista xilè